Ctenodiscus är ett släkte av sjöstjärnor. Ctenodiscus ingår i familjen Ctenodiscidae. 

Ctenodiscus är enda släktet i familjen Ctenodiscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Ctenodiscus